Ermida de Santa Catarina (Angra do Heroísmo) — no concelho de Angra do Heroísmo, nos Açores
 Ermida de Santa Catarina (Biscoitos) — na freguesia de Biscoitos, concelho de Praia da Vitória, nos Açores
 Ermida de Santa Catarina (Ponta Delgada) — no concelho de Ponta Delgada, nos Açores
 Ermida de Santa Catarina (Vila Franca do Campo) — no concelho de Vila Franca do Campo, nos Açores
 Ermida de Santa Catarina (Lajes do Pico) — no concelho das Lajes do Pico
 Ermida de Santa Catarina (São Luís) — na freguesia de São Luís, no concelho de Odemira 

Desambiguação